Baptiste Androuet du Cerceau (1544-1602) – architetto francese
 Jacques Androuet du Cerceau (1515-1585) – architetto e scrittore francese
 Jacques II Androuet du Cerceau (1550-1614) – architetto francese
 Jean Androuet du Cerceau (1585-1649) – architetto francese
 Paul Androuet du Cerceau (1630-1710) – incisore francese